Abhidharmasadpada – jeden z podstawowych tekstów wczesnego buddyzmu.

Powstał w szkole sarvāstivādinów. Traktat ten, a właściwie zbiór kilku tekstów, został zestawiony przez Katyayaniputrę i składa się siedmiu ksiąg.

Główną częścią jest encyklopedyczna Jñānaprasthāna śāstra (Traktat o źródle poznania), która jest znana także pod tytułem Kāya śāstra.

Oto siedem traktatów zbioru:
 Jñānaprasthāna śāstra
 Prakaranapada Vasumitry
 Vijñānakāya Devaśarmana
 Dharmaskandha Śariputry
 Prajñāptiśastra Maudgalyayany
 Dhatukāya Purny
 Sangitiparyaya Mahakaustkili

Abhidharmasadpada sarvāstivādinów uchodzi za bardziej systematyczną i filozoficzną od wersji theravādy i bardziej przyczyniła się do rozwoju myśli buddyjskiej. Została przejęta i włączona do swoich nauk przez szkoły mahajany, które jednak nie uważały, iż dociera ona do absolutu. Według mahajanistów osiąga ona tzw. względną prawdę.

Do dziś traktaty te pozostają stałym elementem w każdym programie studiów buddyjskiej filozofii.

 Zobacz też: Abhidharma pitaka.

Wczesne szkoły buddyjskie
Literatura buddyjska